

Оселна () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Оселна () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єтрополе.